Sissinis (grec: Σισίνης) est le patronyme d'une famille qui s'est illustrée pendant la guerre d'indépendance grecque :
 Geórgios Sisínis (1769–1831), Président du Sénat (1829-1831)
  (mort en 1845), fils du précédent
  ou Michalakis Sissinis (mort en 1856), frère du précédent